La saison 2002-2003 du Mans Union Club 72 voit le club entamer sa treizième saison consécutive en Ligue 2.

Le club est alors devenu un des clubs emblématiques du championnat de Division 2 dans les années 1990. Alors que personne ne les attend et malgré un budget de seulement 5 millions d'euros, les manceaux se positionnent comme candidats à la montée dès les premières journées.

Leaders pendant la première moitié de la saison, les mucistes sont finalement rattrapés et distancés par le Toulouse FC, qui remporte le titre de champion de Ligue 2. Le Mans UC termine second à 4 points, et obtient la première promotion de son histoire en Ligue 1.

Transferts

Arrivées

Départs

Staff 
 Président : Noël Peyramayou
 Manager Général : Jean-Claude Tessier
 Entraineur : Thierry Goudet
 Entraineur Adjoint : Alain Pascalou
 Directeur Centre de Formation/CFA : Yves Bertucci

Stade 
Le Stade Léon-Bollée, qui n'a pas encore été rénové, ne contient que  places lors de la saison 2002-2003. Il est agrandi à la fin de la saison avec la création des "quarts de virage" Sud, permettant d'atteindre une capacité de près de  places. En 2004, 2000 places assises supplémentaires sont ajoutées.

Effectif

Gardiens 
 Olivier Pédémas
 Jean-François Bédénik
 Yohann Pelé

Défenseurs 
 Laurent Bonnart
Grégory Louiron
 Willy Bolivard
 Yoann Poulard
 Damien Bridonneau
 Philippe Correia
 Denis Arnaud
 Yohann Rangdet
 Steven Pelé
 Christophe Freitas
 Olivier Thomas

Milieux de terrain 
 James Fanchone
 Frédéric Thomas
 Jérôme Drouin
 Philippe Celdran
 Yohan Hautcœur
 Ahmed Aït Ouarab
 Cédric Fabien

Attaquant 
 Laurent Peyrelade  
 Fabrice Pancrate
 Daniel Cousin

Saison

Ligue 2 

 Classement : , vice-champion
 Bilan : 68 pts (18 victoires, 14 nuls, 6 défaites, 49 buts pour, 33 buts contre)
 Bilan à domicile (13 victoires, 5 nuls, 1 défaite)
 Bilan à l'extérieur (5 victoires, 9 nuls, 5 défaites)

Coupe de la Ligue 
Élimination en huitième de finale

Coupe de France 
Élimination en  de finale

Maillots 
Les maillots du Mans sont rayés rouge et jaune (), à la manière des maillots du RC Lens. Le maillot domicile est ainsi un ensemble de 4 rayures jaunes et rouge reproduites sur les deux faces. Le bas est rouge avec des liserés jaunes, et les chaussettes rouges. Les sponsors sont Loué et Renosol. L'équipementier du club est alors la marque Puma.

Notes et références 

Le Mans
Saison du Mans FC